« Poivre d'eau » (en latin hydropiper) est un nom vernaculaire pouvant s'appliquer à différentes plantes aquatiques :

 le Poivre d'eau  (Persicaria hydropiper) ou Renouée Poivre d'eau.
 le Poivre d'eau (Elatine hydropiper) ou Élatine poivre-d'eau.